Il singolare del torneo di tennis AGT Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Bruno Echagaray che ha battuto in finale Ricardo Mello 6-0, 3-6, 7-66.

Teste di serie 

 Leonardo Mayer (semifinali)
 Fernando Vicente (secondo turno)
 Brian Dabul (semifinali)
 Gō Soeda (quarti di finale)

 Dick Norman (primo turno)
 Laurent Recouderc (primo turno)
 Bruno Echagaray (Campione)
 Simon Stadler (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

AGT Challenger 2008